

Cinema 
 Country Gentlemen – film del 1936 diretto da Ralph Staub

Musica 
 The Country Gentlemen – gruppo musicale statunitense
 The Country Gentlemen – album dell'omonimo gruppo musicale del 1973